Santa Cruz (Spaans of Portugees voor Heilig Kruis) kan verwijzen naar:

Geografie 
Argentinië
Santa Cruz (provincie van Argentinië), een provincie van Argentinië
Santa Cruz (rivier in Argentinië)
Aruba
Santa Cruz (Aruba), een plaats op Aruba
Bolivia
Santa Cruz (departement), een departement in Bolivia
Santa Cruz (Santa Cruz), een gemeente in dit departement
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), een plaats in Bolivia
Brazilië
Santa Cruz (Espírito Santo), een gemeente in de deelstaat Espírito Santo
Santa Cruz (Paraíba), een gemeente in de deelstaat Paraíba
Santa Cruz (Pernambuco), een gemeente in de deelstaat Pernambuco
Santa Cruz (Rio Grande do Norte), een gemeente in de deelstaat Rio Grande do Norte
Costa Rica
Santa Cruz (kanton), een kanton van de provincie Guanacaste
Santa Cruz (Guanacaste), een deelgemeente in de provincie Guanacaste
Cuba
Santa Cruz del Sur, een stad of gemeente gelegen tussen Havanna en Manzanillo
Curaçao
Playa Santa Cruz, een strand op het noordwesten van het eiland Curaçao
Filipijnen
Santa Cruz (Davao del Sur), een gemeente in de provincie Davao del Sur
Santa Cruz (Ilocos Sur), een gemeente in de provincie Ilocos Sur
Santa Cruz (Laguna), een gemeente in de provincie Laguna
Santa Cruz (Manilla), een district in de hoofdstad Manilla
Santa Cruz (Marinduque), een gemeente in de provincie Marinduque
Santa Cruz (Occidental Mindoro), een gemeente in de provincie Occidental Mindoro
Santa Cruz (Zambales), een gemeente in de provincie Zambales
Honduras
Santa Cruz (Lempira), een gemeente in het departement Lempira
Santa Cruz de Yojoa, een gemeente in het departement Cortés
Kaapverdië
Santa Cruz (Kaapverdië)
Mexico
Santa Cruz (eiland Mexico), een eiland van Mexico
Santa Cruz (plaats Mexico), een plaats in Mexico
Peru
Santa Cruz (provincie van Peru)
Santa Cruz (Alto Amazonas)
Portugal
Santa Cruz (Almodôvar)
Santa Cruz (Armamar)
Santa Cruz (Coimbra)
Santa Cruz (Lagoa), op de Azoren
Santa Cruz (Madeira), een plaats en gemeente in het Portugese autonome gebied Madeira
Santa Cruz (freguesia), fregueisa in deze gemeente
Santa Cruz (Santiago do Cacém)
Santa Cruz (Vinhais)
Santa Cruz das Flores, een plaats in het Portugese autonome gebied en eilandengroep Azoren
Santa Cruz da Graciosa, een plaats en gemeente in het Portugese district Azoren
El Salvador
Santa Cruz Analquito, een gemeente in het departement Cuscatlán
Santa Cruz Michapa, een gemeente in het departement Cuscatlán
Spanje
Santa Cruz de Bezana, een gemeente in de provincie Cantabrië
Santa Cruz de Mudela, een gemeente in de provincie Ciudad Real
Santa Cruz de Paniagua, een gemeente in de provincie Cáceres
Santa Cruz del Retamar, een gemeente in de provincie Toledo
Santa Cruz de la Sierra (Spanje), een gemeente in de provincie Cáceres
Canarische Eilanden
Santa Cruz de la Palma, een gemeente in de provincie Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife (provincie), een provincie van Spanje
Santa Cruz de Tenerife (stad), de hoofdstad van het eiland Tenerife
Verenigde Staten
Santa Cruz (Californië), een plaats in de staat Californië
Santa Cruz (New Mexico), een plaats in de staat New Mexico
Santa Cruz (Texas), een plaats in de staat Texas
Santa Cruz, een rivier in Arizona en Sonora (Mexico)
Santa Cruz County (Arizona), een county in Arizona
Santa Cruz County (Californië), een county in Californië
Overig
Santa Cruz (eiland), eiland van de Galápagoseilanden, Ecuador
Santa Cruz (Chili), een gemeente in de Chileense provincie Colchagua
Santa Cruz de Mompox, een gemeente in het Colombiaanse departement Bolívar
Santa Cruz (Venezuela), een plaats in Venezuela
Santa Cruz (Congo)
Santa Cruzeilanden, een eilandengroep van de Salomonseilanden

Voetbalclubs 
Santa Cruz FC, een Braziliaanse voetbalclub uit Pernambuco
Santa Cruz FC (Rio Grande do Norte), een Braziliaanse voetbalclub uit Rio Grande do Norte
SC Santa Cruz, een Braziliaanse voetbalclub uit Rio Grande do Norte
Santa Cruz SC, een voormalige Braziliaanse voetbalclub uit Rio Grande do Norte
Santa Cruz EC, een voormalige Braziliaanse voetbalclub uit Rio Grande do Norte
FC Santa Cruz, een Braziliaanse voetbalclub uit Rio Grande do Sul 
SC Santa Cruz (Sergipe), een Braziliaanse voetbalclub uit Sergipe
SOV Santa Cruz, een Curaçaose voetbalclub

Overig 
Santa Cruz (achternaam), een familienaam
Roque Santa Cruz, een Paraguayaanse voetballer
Santa Cruz (dialect), een dialect van het Iraya, gesproken op de Filipijnen
Santa Cruz (gitaar), een gitaarmerk